Feineis ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Michael Feineis (1945–2021), deutscher römisch-katholischer Kirchenhistoriker
 Harald Feineis (* 1951), deutscher Politiker (AfD), Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft
 Wilhelm Feineis (* 1873), deutscher Postbeamter und Präsident der Reichspostdirektion Augsburg